Златистите водорасли (Chlorophyceae) са клас в отдел Chlorophyta.

Разреди 
 Chromalinales
 Chrysamoebidales
 Chrysapiales
 Chrysocapsales
 Chrysosphaerales
 Dictyochales
 Ochromonadales
 Phaeothamniales
 Rhizochrysidales
 Thallochrysidales

Външни препратки 
 

3
Водорасли